Bento de Goes – missionario portoghese
 Damião de Goes – storico portoghese
 Eduardo de Góes Lobo – cantante, compositore e arrangiatore brasiliano
 Pero de Goes – condottiero portoghese